Зайчино е село в Южна България. Намира се в община Кърджали, област Кърджали.

География 
Село Зайчино се намира в планински район.

Бележки 

Села в област Кърджали
Населени места в община Кърджали